Miejscowości:
 Bantry – miasto w Irlandii w hrabstwie Cork
 Bantry – miasto w USA, w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry

Gminy:
 Bantry (ang. Bantry Township) – gmina w USA w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry

Zatoki:
 Bantry – zatoka u wybrzeży Irlandii